Quebrangulo kan syfta på:

Brasilien 

 Quebrangulo (kommun), Alagoas, 
 Quebrangulo (ort), Alagoas,